Robert Burton pode se referir a:

 Robert Burton (acadêmico) (1577-1640), acadêmico e clérigo inglês, autor de The Anatomy of Melancholy
 Robert Burton (político) (1747-1825), deputado pela Carolina do Norte 
 Robert Burton (escritor) (born c. 1946), naturalista e escritor britânico

Desambiguação